Ariadne steht für:

 Ariadne, Figur der griechischen Mythologie
 Ariadne (Vorname), weiblicher Vorname
 Ariadne (Heilige) (?–130/140), christliche Märtyrerin
 Ariadne (Kaiserin) (?–515), oströmische Kaiserin
 Ariadne auf Naxos, Oper von Richard Strauss
 Ariadne (Blacher), Kurzoper von Boris Blacher
 Ariadne (Archivportal), Archivportal der Archive in Mecklenburg-Vorpommern 
 Kriminalroman-Reihe aus dem Argument Verlag
 (43) Ariadne, Asteroid
 Ariadne ariadne, Falter
 Ariadne. Forum für Frauen- und Geschlechtergeschichte, Zeitschrift

Schiffe:
 Ariadne (Schiff, 1889), Seitenraddampfer im Seebäderdienst nach Helgoland und Sylt
 Ariadne (Schiff, 1914), Passagierschiff der FÅA
 Ariadne (Schiff, 1951), Passagierschiff der HAPAG
 Ariadne (Schiff, 1996), ein Fährschiff
 Ariadne, Flakschiff der Kriegsmarine, das ehemalige niederländische Küstenpanzerschiff Hertog Hendrik
 SMS Ariadne (1871), Korvette der Kaiserlichen Marine
 SMS Ariadne (1900), Kleiner Kreuzer der Kaiserlichen Marine
 HMS Ariadne (1776), britisches 20-Kanonen-Schiff, 1814 verkauft
 HMS Ariadne (1805), 1805 umbenannt in HMS Dove, 1806 umbenannt in HMS Flight
 HMS Ariadne (1816), britisches 20-Kanonen-Schiff, 1837 zum Kohlentransporter umgebaut und 1841 verkauft
 HMS Ariadne (1839)
 HMS Ariadne (1859), hölzerne Schraubenfregatte, 1905 umbenannt in  HMS Actaeon, verkauft 1922
 HMS Ariadne (1898), britischer Kreuzer
 HMS Ariadne (M65),  britischer Minenleger
 HMS Ariadne (F72), britische Fregatte, 1992 an die chilenische Marine verkauft und umbenannt in General Baquedano

Siehe auch:
 Ariadna
 Arianna
 Ariane